VolleyLigaen 2013-2014 – torneo di pallavolo femminile
 VolleyLigaen 2013-2014 – torneo di pallavolo maschile